

Географія 
 Амальфі — місто в Італії, у регіоні Кампанія,  провінція Салерно.
 Герцогство Амальфійське - середньовічна незалежна держава з центром в Амальфі
 Амальфі - місто в департаменті Антіокія, Колумбія

Кораблі 
 «Амальфі» — броненосний крейсер типу «Піза» Королівських ВМС Італії. Потоплений 7 липня 1915 року.